Kaasiku (Hiiumaa), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Kaasiku (Lääne-Nigula), een plaats in de Estlandse gemeente Lääne-Nigula, provincie Läänemaa
 Kaasiku (Mustvee), een plaats in de Estlandse gemeente Mustvee, provincie Jõgevamaa
 Kaasiku (Saue), een plaats in de Estlandse gemeente Saue, provincie Harjumaa